Араповка — название населённых пунктов.

Россия 
 Араповка — хутор в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Араповка — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Араповка — село в Сурском районе Ульяновской области.

Украина 
 Араповка — село в Троицком районе Луганской области.